Семь сестёр

 «Семь сестёр» — ассоциация семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на восточном побережье США.
 «Семь сестёр» — прозвище семи крупнейших нефтяных компаний мира, возникшее в 1975 году с выходом одноимённой книги об истории нефтяной индустрии: Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum.
 Семь сестёр — одно из названий звёздного скопления Плеяды.
 Семь сестёр — одно из названий Сталинских высоток.
  — мюзикл-бурлеск, поставленный в театре Лоры Кин  в  ноябре 1860 года. 

 Севен-Систерс (Семь Сестёр) — меловые скалы в Восточном Суссексе, государственный парк.
 Шу-Сёстре (Семь Сестёр) — горный хребет в Норвегии.
 Семь Сестёр — водопад в Норвегии. Находится во фьорде Гейрангер вместе с водопадами «Фата невесты» и «Жених».

См. также 
 «Тайна 7 сестёр» — фильм-антиутопия 2017 года режиссёра Томми Виркола.
 Семь братьев
 Семь вершин